Shahi steht für:
 Shahi (Herrscher), eine Herrscherdynastie in Teilen von Afghanistan und Pakistan (ab dem 6. Jahrhundert)
 Shahi (Münze), eine persische Münze
 Shahi Qila, die Zitadelle in der pakistanischen Stadt Lahore
 früherer Name der heutigen Stadt Qaem-Schahr im nördlichen Iran, Bezirk Mazandaran.

Shahi ist der Familienname folgender Personen:
 Agha Shahi (1920–2006), pakistanischer Außenminister
 Riaz Ahmed Gohar Shahi (1941–2001), muslimischer Sufi und Autor
 Sarah Shahi (* 1980), eine US-amerikanische Schauspielerin